Čunko ist der Familienname folgender Personen:

Mario Čunko (* 1990), kroatischer Eishockeyspieler
Tomislav Čunko (* 1986), kroatischer Eishockeyspieler